Landshuis (Deventer)
 Landshuis (Hulst)
 Landshuis (Veurne)

Zie ook / niet te verwarren met 
 Landhuis (doorverwijspagina)